En anglais, le mot meteoritics signifie « science des météorites ». Le nom correspondant en français est « météoritique », mais il est désuet (en revanche l'adjectif météoritique, « relatif au météorites », est d'usage courant).
 Meteoritics est l'ancien titre (de 1953 à 1995) de la revue Meteoritics & Planetary Science (« Science des météorites et des planètes »).